ACU – Association of Commonwealth Universities (Stowarzyszenie Uniwersytetów Wspólnoty Narodów)
 ACU – Army Combat Uniform (umundurowanie polowe armii amerykańskiej)
 ACU – American Conservative Union (Amerykańska Unia Konserwatywna)